Змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох положень з 50 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 6 серпня. Взяли участь 41 спортсмен з 28 країн.

Стрільба з пневматичної гвинтівки з трьох положень у 16-й раз представлена ​​у програмі Олімпійських ігор. Чемпіон минулих ігор китаєць Цю Цзянь не брав участі у лондонських іграх.

Італієць Нікколо Кампріані став першим в історії своєї країни медалістом у даній дисципліні. Для Метт Еммонса бронзова медаль цих ігор стала вже третьою у кар'єрі, раніше він ставав чемпіоном 2004 року і срібним медалістом ігор 2008 року.

Призери

Рекорди

Змагання

Кваліфікація 
у кваліфікаційних змаганнях у кожному з трьох положень спортсмени виконували 4 серії по 10 пострілів. У фінал виходило 8 спортсменів, які показали найкращий результат.

Фінал 
У фіналі спортсмени виконували по 10 пострілів з ​​положення стоячи. Кількість очок, за попадання у кожній із спроб, на відміну від кваліфікації вимірювалося з точністю до десятої.

Посилання 
 Результати на sports-reference.com  
 Результати на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2012 року